Костыря () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Костыря, Анатолий Арсентьевич (1954—2010) — исследователь войны в Афганистане, доктор исторических наук, профессор, академик Международной Кадровой Академии.
 Костыря, Иван Сергеевич (1932—2003) — украинский и советский писатель, краевед, член Национального союза писателей Украины, лауреат литературных премий.